

1940е

1950е

1960е

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

Спољашње везе 

Филмске награде